HomePod (2017), slimme speaker die Apple Inc. in 2017 uitbracht
 HomePod Mini, kleinere variant van deze speaker